Casilinum fou una antiga ciutat de Campània, propera a Càpua.

Era poc important però estava estratègicament situada vigilant el principal pont que creuava el Volturnus (Volturno). El 217 aC Fabius hi va establir una guarnició per prevenir un atac d'Anníbal. El 216 aC després de la batalla de Cannes, un miler de soldats romans, format per llatins de Praeneste i etruscs de Perúsia, es van fer forts a la ciutat. Es van oposar a Anníbal en resistir al setge, tot i que a la fi van haver de rendir-se per la gana. El 214 aC els romans la van reconquerir.

Cèsar hi va establir una colònia de veterans, que Marc Antoni va ampliar, però no va conservar els drets colonials i va entrar en decadència. Va continuar existint durant l'imperi i estava despoblada el . El 840, destruïda Càpua pels sarraïns, els seus habitants es van refugiar a la ciutat i la van rebatejar Càpua.

Referències 

Ciutats romanes de Campània